Esse steht für:

 Esse (Feuerstelle), offene Feuerstelle mit Anblasung und Abzug (z. B. in einer Schmiede)
 Schornstein, in ostmitteldeutschen Dialekten
 Daihatsu Esse, Pkw-Modell

Esse oder Essé heißen folgende geographische Objekte:
 Esse (Charente), Gemeinde im Département Charente, Frankreich
 Essé, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine, Frankreich
 Esse, Ort der Gemeinde Pedersöre, Finnland

Fließgewässer:
 Esse (Diemel), rechter Zufluss der Diemel bei Stammen (Trendelburg), Landkreis Kassel, Hessen
 Esse oder Essebach, rechter Zufluss der Pfieffe bei Spangenberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

ES-SE steht für:
 Provinz Sevilla im spanischen Andalusien (ISO 3166-2)

Abkürzung